Kirchberger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kirchberger, deutscher Synchronsprecher
 Günther C. Kirchberger (1928–2010), deutscher Maler
 Johann Anton Kirchberger (1623–1696), Schultheiss von Bern
 Hermann Kirchberger (1905–1983), deutscher Künstler
 Joe H. Kirchberger (1910–2000), deutschamerikanischer Sachbuchautor
 Karl Kirchberger (1909–1956), österreichischer Eishockey- und Hockeyspieler
 Martin Kirchberger (1960–1991), deutscher Filmregisseur
 Niklaus Anton Kirchberger (1739–1799), Schweizer Magistrat und Ökonom
 Paul Kirchberger (1878–1945), deutscher Mathematiker und theoretischer Physiker
 Peter Kirchberger (* 1943), deutscher Schauspieler
 Sarah Kirchberger (* 1975), deutsche Sinologin, Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Sebastian Kirchberger (1846–1919), deutscher Geistlicher und Domkapitular
 Sonja Kirchberger (* 1964), österreichische Schauspielerin
 Stephanie Kirchberger (* 1977), deutsche Schauspielerin, siehe Stephanie Damare
 Thomas Kirchberger (* 1969), österreichischer Fußballspieler
 Ulrike Kirchberger (* 1968), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Virginia Kirchberger (* 1993), österreichische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Kirchberger (Patrizierfamilie)
 Satz von Kirchberger
 Kirchberg